Mužská dvouhra China Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl britský tenista Andy Murray, který se z turnaje před zahájením odhlásil pro dlouhodobé problémy s kyčlí.

Vítězem se stala španělská světová jednička Rafael Nadal, jež ve finále hladce zdolala australskou turnajovou osmičku Nicka Kyrgiose po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si tak Španěl připsal šesté turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý pátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na China Open triumfoval po dvanáctileté přestávce. Nadal nad Australanem vyhrál poprvé na tvrdém povrchu a ve vzájemné bilanci zápasů se ujal vedení 3–2.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2017